Pierre of the Plains – film del 1914
 Pierre of the Plains – film del 1942 diretto da George B. Seitz